Mark Alan Webber, avstralski dirkač Formule 1, * 27. avgust 1976, Queanbeyan, Novi Južni Wales, Avstralija.

Dirkaška kariera 

Mark Webber je debitiral v sezoni 2002 na domači dirki za Veliko nagrado Avstralije, ko je z nekonkurenčnim Minardijem dosegel peto mesto. Kljub temu, da mu je nekoliko pomagalo tudi dejstvo, da je dirko končalo le osem dirkačev, je bil to nepričakovan uspeh, saj so bile to prve točke za Minardi po šestem mestu Marca Genéja na Veliki nagradi Evrope v sezoni 1999. Čeprav so bile to Webbrove edine točke v sezoni je bilo dovolj, da je prepričal vodilne pri Jaguarju, kjer je dirkah v sezonah  in . Dosegel je kar nekaj uvrstitev v točke, toda uspeha na prvi dirki kariere mu ni uspelo izenačiti ali izboljšati, v sezoni 2005 pa mu je z Williamsom uspel največji uspeh kariere do takrat, tretje mesto na prestižni dirki za Veliko nagrado Monaka. Toda v sezoni 2006 je z Williamsom po seriji okvar in trčenj dosegel le trikrat točke, za dve šesti in eno osmo mesto. V sezoni 2007 je dirkal za Red Bull ob veteranu Davidu Coulthardu, ki pa je bil presenetljivo uspešnejši od Webbra, ki je dosegel tri uvrstitve med dobitnike točk, ob dveh sedmih mestih tudi tretje mesto na dirki za Veliko nagrado Evrope. Skupno je zasedel dvanajsto mesto v dirkaškem prvenstvu z desetimi točkami.

V  je bil do zaključka sezone v boju za naslov prvaka, ob zmagah na dirkah za  in , prvih v karieri sploh, je dosegel še šest uvrstitev na stopničke, toda pet zaporednih dirk brez osvojene točke v drugi polovici sezone ga je izločilo iz boja za naslov. Na koncu je osvojil četrto mesto v prvenstvu. V  je po slabšem začetku v srednjem delu sezone dosegel štiri zmage in dolgo vodil v prvenstvu, toda zaradi slabšega zaključka sezone z odstopom po napaki na dirki za  je naslov izgubil na zadnji dirki sezone za  z le osmim mestom. Pred dirko je bil drugi v prvenstvu, ob koncu pa je padel na tretje mesto. V  ni dosegel takšnih uspehov, saj je edino zmago osvojil šele na zadnji dirki sezone za , s katero si je ob še devetih uvrstitvah na stopničke zagotovil tretje mesto v dirkaškem prvenstvu. V  je dosegel dve zmagi, vseeno pa je bil le šesti v prvenstvu zaradi ne dovolj konstantnih rezultatov, kajti ob tem je osvojil le še dve uvrstitvi na stopničke. Boljši je bil v , kljub temu, da mu ni uspelo zmagati, je s sedmimi uvrstitvami na stopničke še tretjič v karieri osvojil tretje mesto v prvenstvu. Že sredi sezone je napovedal zaključek svoje kariere v Formuli 1 ob koncu sezone 2013.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 

|-
| 
! KL Minardi Asiatech
! Minardi PS02
! Asiatech AT02 3.0 V10
| style="background:#dfffdf;"| AVS5
| style="background:#efcfff;"| MALRet
| style="background:#cfcfff;"| BRA11
| style="background:#cfcfff;"| SMR11
| style="background:#fff;"| ŠPADNS
| style="background:#cfcfff;"| AVT12
| style="background:#cfcfff;"| MON11
| style="background:#cfcfff;"| KAN11
| style="background:#cfcfff;"| EU15
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#cfcfff;"| FRA8
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#cfcfff;"| MAD16
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#cfcfff;"| JAP10
|
|
|
! 16.
! 2
|-
| 
! Jaguar Racing
! Jaguar R4
! Cosworth CR-5 3.0 V10
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
| style="background:#efcfff;"| MALRet
| style="background:#cfcfff;"| BRA9
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#dfffdf;"| ŠPA7
| style="background:#dfffdf;"| AVT7
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#dfffdf;"| KAN7
| style="background:#dfffdf;"| EU6
| style="background:#dfffdf;"| FRA6
| style="background:#cfcfff;"| VB14
| style="background:#cfcfff;"| NEM11
| style="background:#dfffdf;"| MAD6
| style="background:#dfffdf;"| ITA7
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#cfcfff;"| JAP11
|
|
|
|
! 10.
! 17
|-
| 
! Jaguar Racing
! Jaguar R5
! Cosworth CR-6 3.0 V10
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
| style="background:#efcfff;"| MALRet
| style="background:#dfffdf;"| BAH8
| style="background:#cfcfff;"| SMR13
| style="background:#cfcfff;"| ŠPA12
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#dfffdf;"| EU7
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#cfcfff;"| FRA9
| style="background:#dfffdf;"| VB8
| style="background:#dfffdf;"| NEM6
| style="background:#cfcfff;"| MAD10
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#cfcfff;"| ITA9
| style="background:#cfcfff;"| KIT10
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#efcfff;"| BRARet
|
|
! 13.
! 7
|-
| 
! BMW WilliamsF1 Team
! Williams FW27
! BMW P84/5 3.0 V10
| style="background:#dfffdf;"| AVS5
| style="background:#efcfff;"| MALRet
| style="background:#dfffdf;"| BAH6
| style="background:#dfffdf;"| SMR7
| style="background:#dfffdf;"| ŠPA6
| style="background:#ffdf9f;"| MON3
| style="background:#efcfff;"| EURet
| style="background:#dfffdf;"| KAN5
| style="background:#fff;"| ZDADNS
| style="background:#cfcfff;"| FRA12
| style="background:#cfcfff;"| VB11
| style="background:#cfcfff;"| NEMNC
| style="background:#dfffdf;"| MAD7
| style="background:#efcfff;"| TURRet
| style="background:#cfcfff;"| ITA14
| style="background:#dfffdf;"| BEL4
| style="background:#cfcfff;"| BRANC
| style="background:#dfffdf;"| JAP4
| style="background:#dfffdf;"| KIT7
|
! 10.
! 36
|-
| 
! WilliamsF1 Team
! Williams FW28
! Cosworth CA2006 2.4 V8
| style="background:#dfffdf;"| BAH6
| style="background:#efcfff;"| MALRet
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
| style="background:#dfffdf;"| SMR6
| style="background:#efcfff;"| EURet
| style="background:#cfcfff;"| ŠPA9
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#cfcfff;"| KAN 12
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#efcfff;"| FRARet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#cfcfff;"| TUR10
| style="background:#cfcfff;"| ITA10
| style="background:#dfffdf;"| KIT8
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#efcfff;"| BRARet
|
|
! 14.
! 7
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB3
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#cfcfff;"| AVS13
| style="background:#cfcfff;"| MAL10
| style="background:#efcfff;"| BAHRet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#cfcfff;"| KAN9
| style="background:#dfffdf;"| ZDA7
| style="background:#cfcfff;"| FRA12
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#ffdf9f;"| EU3
| style="background:#cfcfff;"| MAD9
| style="background:#efcfff;"| TURRet
| style="background:#cfcfff;"| ITA9
| style="background:#dfffdf;"| BEL7
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#cfcfff;"| KIT10
| style="background:#efcfff;"| BRARet
|
|
|
! 12.
! 10
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB4
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
| style="background:#dfffdf;"| MAL7
| style="background:#dfffdf;"| BAH7
| style="background:#dfffdf;"| ŠPA5
| style="background:#dfffdf;"| TUR7
| style="background:#dfffdf;"| MON4
| style="background:#cfcfff;"| KAN12
| style="background:#dfffdf;"| FRA6
| style="background:#cfcfff;"| VB10
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#cfcfff;"| MAD9
| style="background:#cfcfff;"| EU12
| style="background:#dfffdf;"| BEL8
| style="background:#dfffdf;"| ITA8
| style="background:#efcfff;"| SINRet
| style="background:#dfffdf;"| JAP8
| style="background:#cfcfff;"| KIT14
| style="background:#cfcfff;"| BRA9
|
|
! 11.
! 21
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB5
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#cfcfff;"| AVS12
| style="background:#dfffdf;"| MAL6
| style="background:#dfdfdf;"| KIT2
| style="background:#cfcfff;"| BAH11
| style="background:#ffdf9f;"| ŠPA3
| style="background:#dfffdf;"| MON5
| style="background:#dfdfdf;"| TUR2
| style="background:#dfdfdf;"| VB2
| style="background:#ffffbf;"| NEM1
| style="background:#ffdf9f;"| MAD3
| style="background:#cfcfff;"| EU9
| style="background:#cfcfff;"| BEL9
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| SINRet
| style="background:#cfcfff;"| JAP17
| style="background:#ffffbf;"| BRA1
| style="background:#dfdfdf;"| ABU2
|
|
|
! 4.
! 69.5
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB6
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#dfffdf;"| BAH8
| style="background:#dfffdf;"| AVS9
| style="background:#dfdfdf;"| MAL2
| style="background:#dfffdf;"| KIT8
| style="background:#ffffbf;"| ŠPA1
| style="background:#ffffbf;"| MON1
| style="background:#ffdf9f;"| TUR3
| style="background:#dfffdf;"| KAN5
| style="background:#efcfff;"| EURet
| style="background:#ffffbf;"| VB1
| style="background:#dfffdf;"| NEM6
| style="background:#fbffbf;"| MAD1
| style="background:#dfdfdf;"| BEL2
| style="background:#dfffdf;"| ITA6
| style="background:#ffdf9f;"| SIN3
| style="background:#dfdfdf;"| JAP2
| style="background:#efcfff;"| KORRet
| style="background:#dfdfdf;"| BRA2
| style="background:#dfffdf;"| ABU8
|
| style="background:#ffdf9f;"| 3.
| style="background:#ffdf9f;"| 242
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB7
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#dfffdf;"| AVS5
| style="background:#dfffdf;"| MAL4
| style="background:#ffdf9f;"| KIT3
| style="background:#dfdfdf;"| TUR2
| style="background:#dfffdf;"| ŠPA4
| style="background:#dfffdf;"| MON4
| style="background:#ffdf9f;"| KAN3
| style="background:#ffdf9f;"| EU3
| style="background:#ffdf9f;"| VB3
| style="background:#ffdf9f;"| NEM3
| style="background:#dfffdf;"| MAD5
| style="background:#dfdfdf;"| BEL2
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#ffdf9f;"| SIN3
| style="background:#dfffdf;"| JAP4
| style="background:#ffdf9f;"| KOR3
| style="background:#dfffdf;"| IND4
| style="background:#dfffdf;"| ABU4
| style="background:#ffffbf;"| BRA1
|
| style="background:#ffdf9f;"| 3.
| style="background:#ffdf9f;"| 258
|-
| 
! Red Bull Racing
! Red Bull RB8
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#dfffdf;"| AVS4
| style="background:#dfffdf;"| MAL4
| style="background:#dfffdf;"| KIT4
| style="background:#dfffdf;"| BAH4
| style="background:#cfcfff;"| ŠPA11
| style="background:#ffffbf;"| MON1
| style="background:#dfffdf;"| KAN7
| style="background:#dfffdf;"| EU4
| style="background:#ffffbf;"| VB1
| style="background:#dfffdf;"| NEM8
| style="background:#dfffdf;"| MAD8
| style="background:#dfffdf;"| BEL6
| style="background:#cfcfff;"| ITA20
| style="background:#cfcfff;"| SIN11
| style="background:#dfffdf;"| JAP9
| style="background:#dfdfdf;"| KOR2
| style="background:#ffdf9f;"| IND3
| style="background:#efcfff;"| ABURet
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#dfffdf;"| BRA4
! 6.
! 179
|-
| 
! Infiniti Red Bull Racing
! Red Bull RB9
! Renault RS27 2.4 V8
| style="background:#dfffdf;"| AVS6
| style="background:#dfdfdf;"| MAL2
| style="background:#efcfff;"| KITRet
| style="background:#dfffdf;"| BAH7
| style="background:#dfffdf;"| ŠPA5
| style="background:#ffdf9f;"| MON3
| style="background:#dfffdf;"| KAN4
| style="background:#dfdfdf;"| VB2
| style="background:#dfffdf;"| NEM7
| style="background:#dfffdf;"| MAD4
| style="background:#dfffdf;"| BEL5
| style="background:#ffdf9f;"| ITA3
| style="background:#cfcfff;"| SIN15†
| style="background:#efcfff;"| KORRet
| style="background:#dfdfdf;"| JAP2
| style="background:#efcfff;"| INDRet
| style="background:#dfdfdf;"| ABU2
| style="background:#ffdf9f;"| ZDA3
| style="background:#dfdfdf;"| BRA2
|
| style="background:#ffdf9f;"| 3.
| style="background:#ffdf9f;"| 199
|}

Glej tudi 

 seznam avstralskih dirkačev

Živeči ljudje

Avstralski dirkači
Avstralski vozniki Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1
Jaguarjevi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Red Bullovi dirkači Formule 1